Ю́рий Лиси́цын:
 Лисицын, Юрий Егорович (1920—1989) — морской пехотинец, Герой Советского Союза.
 Лисицын, Юрий Павлович (1928—2013) — советский и российский врач, специалист по социальной гигиене, профессор.